Pfinzkanal ist ein Gewässername:

 Pfinz-Entlastungskanal, Hochwasserentlastungskanal der Pfinz zum Rhein bei Eggenstein-Leopoldshafen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Pfinzkanal, Unterlaufname der Pfinzkorrektion bei Karlsdorf-Neuthard, siehe Pfinz#Pfinzkanal
 Verlängerter Pfinzkanal, rechter Zufluss des Rheinniederungskanals bei Philippsburg-Huttenheim, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg